Huanghua − miasto w chińskiej prowincji Hebei
 Huanghua − gmina w chińskiej prowincji Hubei
 Huanghua − jedno z imion cesarza Mu Sheli, władcy z północnej dynastii Qi

Zobacz też:
 Huang Hua − strona ujednoznaczniająca